nagroda – wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie
 Nagroda − polsko-niemiecko-francusko-meksykański film dramatyczny z 2011 roku, reż. Paula Markovitch
 Nagroda − amerykański film, komedia kryminalna z 1963 roku, reż. Mark Robson
 Nagroda − amerykański niemy film dramatyczny z 1915 roku, reż. Henry MacRae i Reginald Barker
 Nagroda – dawny zaścianek